Nieberle ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Nieberle (1956–2020), deutscher Jazzmusiker
 Karl Nieberle (1877–1946), deutscher Tiermediziner
 Sigrid Nieberle (* 1968), deutsche Germanistin